Podolië (historische regio)
 Woiwodschap Podolië, voormalig Pools woiwodschap
 Gouvernement Podolië, voormalig Russisch gouvernement